Ahmed Yahiaoui (né en 1987), footballeur franco-algérien
Faten Yahiaoui (née en 1985), handballeuse tunisienne
Jabeur Yahiaoui (né en 1991), handballeur tunisien
Kamel Yahiaoui (née en 1966), artiste-peintre algérien
Kheira-Chaimaa Yahiaoui (née en 1997), lutteuse algérienne
Souad Yahiaoui (née en 1977), tireuse sportive algérienne